Клубный кубок UNCAF 2000 — 19-й розыгрыш турнира, 2-й розыгрыш под названием Клубный кубок UNCAF. Турнир был сыгран с 15 января по 5 ноября 2000 года. Двенадцать клубов из семи стран (к ранее участвовавшим Белизу, Гватемале, Гондурасу, Коста-Рике, Никарагуа и Сальвадору присоединилась Панама) были разбиты на четыре группы по три клуба, по результатам кругового розыгрыша лучшие два клуба из каждой группы были разбиты на две подгруппы, а по результатам их кругового турнира лучшие два клуба из каждой подгруппы в финальной пульке разыграли трофей и три путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2000. Трофей в третий раз (и во второй раз подряд) завоевал гондурасский клуб «Олимпия» (во второй раз подряд под новым названием турнира). Впервые один клуб завоевал новый трофей дважды и дважды подряд.

Участники 

 Ла Виктория - финалист Кубка Лиги Белиза сезона 1998/1999.
 Сагитун - 3 место в чемпионате Белиза сезона 1998/1999.
 Комуникасьонес - чемпион Гватемалы сезона 1998/1999.
 Мунисипаль - 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1998/1999.
 Олимпия - чемпион Гондураса сезона 1999.
 Реал Эспанья - финалист чемпионата Гондураса сезона 1999.
 Саприсса - чемпион Коста-Рики сезона 1998/1999.
 Алахуэленсе - 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1998/1999.
 Реал Эстели - чемпион Никарагуа сезона 1998/1999.
 Арабе Унидо - чемпион Панамы сезона 1998/1999.
 Панама-Ла-Вьеха
 Альянса - чемпион Сальвадора сезона 1998/1999.

Первый этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Второй этап

Группа A

Группа B

Финал 

 Олимпия,  Алахуэленсе и  Реал Эспанья получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2000.

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

2000